Gianetti ist der Familienname folgender Personen:

 Mauro Gianetti (* 1964), Schweizer Radrennfahrer
 Michelangelo Gianetti (1743–1796), italienischer Physiologe
 Noé Gianetti (* 1989), Schweizer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Gianettihütte
 Gianotti